Marianowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Marianowo, village du powiat de Rypin, 
 Marianowo, hameau du powiat de Brodnica 
dans la voïvodie de Mazovie
 Marianowo, village du powiat de Przasnysz, 
 Marianowo, village du powiat de Wyszków 
 Marianowo, village de la gmina de Strzegowo 
 Marianowo, village de la gmina de Szydłowo 
 Marianowo, village de la gmina de Wieczfnia Kościelna 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Marianowo, village du powiat de Czarnków-Trzcianka,
 Marianowo, village du powiat de Międzychód 
 Marianowo, village du powiat de Szamotuły 
 Marianowo, village du powiat de Środa Wielkopolska 
 Marianowo, village du powiat de Śrem 
 Marianowo, village de la gmina de Sompolno 
 Marianowo, village de la gmina de Ślesin 
dans la voïvodie de Lubusz
 Marianowo, village du powiat de Międzyrzecz,
dans la voïvodie de Poméranie
 Marianowo, village 
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Marianowo, village et gmina associée.
dans la voïvodie de Podlachie
 Marianowo, village